Turkovići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Turkovići, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turkovići, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Turkovići, un village situé dans la municipalité de Pale-Prača, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turkovići, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.